Die ukrainische 6-Red-Snooker-Meisterschaft 2020 war ein Snookerturnier in der Variante 6-Red-Snooker, das am 8. Februar 2020 im BK Lider in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde der 14-jährige Julian Bojko, der im Finale den Exprofi Alan Trigg mit 5:2 besiegte. Den dritten Platz belegten Anton Kasakow und der Titelverteidiger Wladyslaw Wyschnewskyj, der zuletzt viermal in Folge gewonnen hatte und nun im Halbfinale gegen Alan Trigg ausschied. Beste Teilnehmerin war die 12-jährige Marharyta Lissowenko, die im Achtelfinale gegen Dmytro Ossypenko verlor.

Modus 
Die 39 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (7 Sieger der Hauptrunde und 25 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
14 Spieler (7 Verlierer der Hauptrunde gegen 7 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
16 Spieler (7 Sieger der 1. Verliererrunde und 9 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Kiew